Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Abbott – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hill
Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 gmina Abbott (ang. Abbott Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter
Inne:
 Abbott – marka samochodu
Osoby o nazwisku Abbott:
 Tony Abbott – australijski polityk
 Diane Abbott – brytyjska polityk
 Jeff Abbott – amerykański pisarz